Hitti ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Habib Hitti (1925–2022), libanesischer Geistlicher, maronitischer Bischof von Hl. Maron von Sydney
 Nassif Hitti (* um 1950), libanesischer Diplomat und Politiker
 Philip Khuri Hitti (1886–1978), amerikanisch-libanesischer Islamwissenschaftler

Siehe auch:
 Hiti